Tribunal Federal Suprem del Brasil (del seu nom en portuguès Supremo Tribunal Federal), màxima instància judicial del Brasil
 Süd-Tiroler Freiheit, moviment polític del Tirol del Sud, a Itàlia
 Associació de Turisme de Suècia (del seu nom en suec Svenska TuristFöreningen), associació per a la promoció del turisme de Suècia
 Special Task Force, forces especials de la policia de Sud-àfrica
 Supervisió Tècnica de la Flota, secció de la SNCF encarregada del manteniment dels trens a França
 Front Subtropical (del seu nom en anglès SubTropical Front), límit entre les aigües subtropicals i les sub-antàrtiques
 STF-1 (de l'acrònim en anglès Simulation-To-Flight), nanosatèl·lit de demostració posat en òrbita el 2018
 Stepover toehold facelock, retenció de lluita lliure professional popularitzada per John Cena
 STF també és el codi UCI del Start Vaxes Cycling Team, equip ciclista de Bolívia
 STF també és l'acrònim de les estrelles dobles catalogades per Friedrich Georg Wilhelm von Struve